AMR, Amr може значити:

Комп'ютерна техніка 
 AMR () — схема стиснення звуку, оптимізована для роботи з мовою.
 AMR — спеціалізований слот розширення для звукових плат і модемів.
 .amr — як правило, розширення файлу, що містить оцифрований звук, стислий з використанням кодека AMR.

Збройні сили 
 Steyr AMR / IWS 2000 — снайперська гвинтівка австрійського виробництва.
 AMR-2 — гвинтівка китайського виробництва.
 AMR 33 або VM — французький легкий танк 1930-х років.
 AMR 35 — французький танк, покращений варіант AMR 33.

Інше 
 Комуністичний проект () — комуністична партійна організація Італії.
 AMR Corporation — материнська компанія авіаперевізника American Airlines.